Die DDR-Leichtathletik-Hallenmeisterschaften wurden 1964 zum ersten Mal ausgetragen und fanden am 16. Februar in der Dynamo-Sporthalle im Sportforum von Ost-Berlin statt, bei denen in 21 Disziplinen (13 Männer/8 Frauen) die Meister ermittelt wurden.

Sprinterin Heilwig Winkler sorgte mit der neuen Hallenweltbestleistung von 6,3 s im 50-Meter-Lauf für den sportlichen Höhepunkt dieser Meisterschaften. Neue DDR-Hallenbestleistungen stellten Hannelore Raepke im 400-Meter-Lauf, Siegfried Herrmann im 3000-Meter-Lauf und Wolfgang Nordwig im Stabhochsprung auf.

Einen kompletten Medaillensatz sicherten sich Hannelore Raepke und Karin Balzer. Mit insgesamt 7 Gold-, 3 Silber- und 2 Bronzemedaillen stellte der SC Dynamo Berlin die erfolgreichste Mannschaft bei den Meisterschaften.

Männer

Frauen

Medaillenspiegel 
Der Medaillenspiegel umfasst die Medaillengewinner und -gewinnerinnen aller Wettbewerbe.

Literatur

Weblinks 

 Ergebnislisten

1964
Leichtathletikveranstaltung 1964
Leichtathletikwettbewerb in Berlin
Berlin-Alt-Hohenschönhausen